La competició de rifle lliure, 300 metres 3 posicions per equips va ser una de les vint-i-una proves del programa de Tir dels Jocs Olímpics d'Anvers de 1920. Es disputà el 2 d'agost de 1920 i hi van prendre part 40 tiradors procedents de 8 nacions diferents.

Medallistes

Resultats 
La puntuació màxima possible era 5.000 punts. La suma de les puntuacions de la competició de rifle lliure, 300 metres tres posicions determinava la classificació d'aquesta prova.

Referències

Enllaços externs 
 
 
  Tir - Anvers 1920 

Tir als Jocs Olímpics d'estiu de 1920